Usengimana ist der Familienname folgender Personen:
 Danny Usengimana (* 1996), ruandischer Fußballspieler
 Faustin Usengimana (* 1993), ruandischer Fußballspieler